Margaux Pinotová (* 6. ledna 1994 Besançon, Francie) je francouzská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v 7 letech v Port-sur-Saône. Od roku 2008 byla členkou sportovního střediska mládeže ACS Mullhouse. V roce 2014 se připravala v Paříži v klubu Levallois pod vedením Christiana Chaumonta, kterého v roce 2016 následovala do klubu ESBM v Le Blanc-Mesnil. Členkou širšího výběru francouzské ženské reprezentace byla již v 17 letech.

Vítězství 
 2014 - 1x světový pohár (Varšava)
 2016 - 2x světový pohár (Samsan, Almaty)

Výsledky

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Margaux Pinotové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Margaux Pinotové na Judobase.org

Francouzské olympijské vítězky v judu
Olympijští vítězové z LOH 2020
Narození v roce 1994
Narození 6. ledna
Žijící lidé
Ženy
Narození v Besançonu
Vítězky Evropských her v judu